Sonic the Hedgehog (personage), een personage van Sega
Sonic the Hedgehog (franchise), een mediafranchise rondom dit personage
Sonic the Hedgehog (computerspel), het eerste spel uit deze franchise
Sonic the Hedgehog (computerspel uit 2006), een computerspel uit 2006
Sonic the Hedgehog (televisieserie), een animatieserie gebaseerd op het gelijknamige personage
Sonic the Hedgehog (manga), een mangaserie rondom het gelijknamige personage
Sonic the Hedgehog (stripserie), een stripserie rondom het gelijknamige personage
Sonic the Hedgehog (film), een film uit 2020
Sonic the Hedgehog (album), een soundtrackalbum van de gelijknamige film uit 2020